

Бакаєвська сільська рада — сільське поселення, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Бакаєвська сільська рада — сільське поселення, Сєверний район, Оренбурзька область

Див. також 
 Бакаївська сільська рада